На летних Олимпийских играх 1968 года Францию представляло 200 спортсменов (169 мужчин, 31 женщина). Они завоевали 7 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медали, что вывело сборную на 6-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.

 Мужчины

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Матч за 9-е местоИтог:''' Мужская сборная Франции по хоккею на траве заняла итоговое 10-е место

Ссылки 
 Official Olympic Reports
 Committee results database
 Sports-Reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года